Körlin ist die deutsche Bezeichnung der polnischen
 Stadt Karlino (bis 1945: Körlin an der Persante, Kreis Kolberg-Körlin in Pommern)
 Ortschaft Korlino (bis 1945: Körlin, Kreis Schlawe in Pommern)